Il singolare  del Copa Petrobras Bogotá 2009 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2009.

Marcos Daniel non ha difeso il titolo vinto l'anno precedente.

Carlos Salamanca ha battuto in finale 6–1, 7–6(5) Riccardo Ghedin.

Teste di serie

  Horacio Zeballos (primo turno)
  Paul Capdeville (quarti di finale)
  Santiago Giraldo (secondo turno)
  Brian Dabul (primo turno)

 Sergio Roitman (secondo turno)
 Alejandro Falla (primo turno)
 Eduardo Schwank (secondo turno)
 Alex Bogomolov, Jr. (secondo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 
 

Copa Petrobras Bogotá 2009